Cette page présente les résultats des épreuves de pentathlon moderne aux Jeux olympiques d'été de 1968.

Médailles

Épreuves

Individuel

Par équipe 

 

1968
Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1968
Jeux olympiques de 1968
Pentathlon moderne en 1968